Minarz ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Minarz (1872–1965), Abt im Stift Altenburg 
 Walter Minarz (1909–1991), österreichischer Autor, Grafiker, Maler und Touristiker